Palazzo Gentile – palazzo di Bitonto
 Palazzo Spinola di San Luca-Gentile – palazzo di Genova